El acrónimo COES puede hacer referencia a:

 Comité Olímpico de El Salvador, institución encargada de regir la participación de El Salvador en los Juegos Olímpicos;
 Centro para el Estudio del Conflicto y la Cohesión Social, centro de estudios de ciencias sociales en Chile.